Marsianer (, Plural ) steht für:

 Marsianer oder Marsmensch, einen hypothetischen Bewohner des Planeten Mars
 Der Marsianer (Originaltitel: The Martian), Science-Fiction-Roman von Andy Weir aus dem Jahr 2011
 Der Marsianer – Rettet Mark Watney (Originaltitel: The Martian), Verfilmung des Romans von Andy Weir aus dem Jahr 2015
 The Martian (Maurier) (dt. Die Marsianerin), Roman von George du Maurier aus dem Jahr 1898
 Martians – Ein Außerirdischer kommt selten allein (Originaltitel: Spaced Invaders), US-amerikanische Science-Fiction-Komödie aus dem Jahr 1990
 The Martians, eine Gruppe von prominenten und hochbegabten Physikern und Mathematikern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts